De Vlaanders is in de omgangstaal een gemeenschappelijke naam voor de twee Belgische provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (naar het Frans Les Flandres). Voor inwoners van Vlaams-Brabant en Belgisch-Limburg omvat "De Vlaanders" het hele gebied tussen Brussel, Antwerpen en de Belgische Kust. Het wordt gepercipiëerd als een vlak gebied met weinig structuur, veel populieren en zeer veel lintbebouwing.

Geografisch valt de Vlaanders en het grondgebied van het historische graafschap Vlaanderen samen.

Voorbeelden 
 We gaan op monumententocht met den Erik en zijn lief in de Vlaanders.
 We zijn juist aangekomen aan zee maar we hebben wel lang moeten file rijden in de Vlaanders.
 Waarom Schauvliege in de Vlaanders bij de boeren haar troost, stemmen en allicht een nieuw elan vindt.
 We waren zo diep in de Vlaanders dat we op een boogscheut van Frankrijk zaten.
 Soms pejoratief gebruikt: Het feit dat hij afkomstig is uit de Vlaanders wordt hem naar eigen zeggen nog steeds verweten door bepaalde inwoners.
Zie ook: Vlaams Woordenboek

De Vlaanders als branding 
 Negentiende-eeuwse cichoreifabriek "De Vlaanders NV" te Oudegem (Dendermonde) 
 Fietsroute "De Vlaanders" door Transplantoux vzw
 Grote Routepad GR129 "Door de Vlaanders"
 Bijbelschool PI Vlaanders

Plaatsnamen De Vlaanders 
 Een wijk in St. Willebrord (Ned.)

Zie ook 
Vlaanderen

Vlaanderen
Volkscultuur